

Вирипаєво — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Вирипаєво — село, Ромодановський район, Мордовія